Comitatul Rowan sau Rowan County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Rowan County, North Carolina
 Rowan County, Kentucky